Man of Action – film del 1933 diretto da George Melford
Man of Action – cortometraggio di animazione del 1955 prodotto dalla Transfilm-Wylde Animation
Man of Action – cortometraggio del 2013 diretto da Jimmy Ennett
Man of Action – cortometraggio del 2015 diretto da Arnon Z. Shorr                                      
Man of Action –  autori di Ben 10